Silviu Viorel Păcală (n. 27 februarie 1967, Cârlogani, județul Olt) este un scriitor din Slatina.

Studii 
A urmat Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia (1981-1985), Academia forțelor terestre „Nicolae Bălcescu” (Școala Militară de Ofițeri Activi) din Sibiu (1985-1988) și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București (1996-2000).

Carieră 
I-a avut ca mentori pe Fănuș Neagu și Nichita Stănescu. Și-a făcut debutul literar în 1987, în revista Luceafărul.

A fost profesor de drept penal, la Centrul de Formare și Perfecționare a Pregătirii Agenților de Poliție „Nicolae Golescu" din Slatina.

Este membru al Uniunii Epigramiștilor din România și al clubului de umor „Pașaport de oltean”. Face parte din juriul concursului de epigrame din cadrul Festivalului „Oltenii și Restu' Lumii”, concurs național de umor și caricatură, desfășurat anual la Slatina.

A participat la Festivalul de Literatură Transdanubiană, organizat în 2021 (Ruse, Bulgaria) și 2022 (Craiova).

Al treilea volum de poezie, „Tablouri care decupează ziduri” (Editura „Ramuri” din Craiova), a fost lansat în data de 3 martie 2011, la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina.

Cel mai recent volum, Întâmplări primitive (Editura „Aius” din Craiova), a fost lansat la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, pe 21 martie 2022. 

Aurelian Titu Dumitrescu a scris o recenzie a volumului Târgul de Felinare, intitulată Forța și convențiile artistice ale vocației.

Receptare critică 
Silviu Viorel Păcală aparține, prin data debutului, generației douămiiste, fiind un entuziast al metaforei și al imagismului (Paul Aretzu). Poezia lui este una de avangardă, de extremă mobilitate ideatică și prozodică, liberă de conformism, venind în întâmpinarea condițiilor exprimate de Ion Vinea în „Manifest activist către tinerime” (publicat în Contimporanul, nr. 46 din 16 mai 1924), prin care se opunea formelor vechi de lirism, cerând ca poezia să fie „expresia plastică strictă și rapidă a aparatelor Morse”. Traiectoria estetică pe care o urmează în creația sa lirică reflectă avangardismul în plină evoluție. Lipsa oricărui semn de punctuație, ignorarea voită a majusculei în titlu, la început de poezie, strofă sau vers, cu excepția numelor proprii, oralitatea expresiei, combinațiile lexicale imprevizibile, nu de puține ori șocante, jocul de limbaj, tonul declamator dovedesc acea eliberare de tiparul clasic, afișată de poet nu fără o oarecare ostentație și risc, în egală măsură asumate.

Poeziile lui combină elemente de sorescianism și postmodernism. Sub aspect prozodic, uneori folosește și versul clasic sau stilul prozodiei folclorice, însă fără a renunța la ironia fantezistă. Poetul Silviu Viorel Păcală este ceea ce Nicolae Manolescu a numit, referindu-se la Emil Brumaru, un poet de duminică, dar de o altă anvergură și de o altă formulă, cu texte dintr-o bucată.

Opere 
 Plutonul de execuție (Ed. Lumina, Drobeta-Turnu Severin, 2000)
 Târgul de felinare (Ed. Alutus, Slatina, 2003)
 Tablouri care decupează ziduri (Ed. Ramuri, Craiova, 2011)
 Întâmplări primitive (Ed. Aius, Craiova, 2022)

Apariții în antologii:

 Poteci prin suflet, antologie de versuri, Slatina, Editura Fundației „Universitatea pentru toți”, 2002

 Antologia Artgothica 2012 - Sibiu, Editura A.T.U.
 Constantin Voinescu - Scriitori din Olt - o privire critică, Editura Hoffman

Premii 
În 2001 a primit Marele Premiu „Ion Minulescu” la Concursul Național de Poezie „Ion Minulescu”, ediția a X-a, 2001.

Note

Legături externe 
 Uniunea Epigramiștilor din România https://www.uniunea-epigramistilor.ro/
 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” https://aman.ro/

Nașteri în 1967
Nașteri pe 27 februarie
Slătineni
Poeți români contemporani
Poeți din secolul al XXI-lea
Epigramiști români
Fracturism